Wajo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Wajo, kabupaten, Sulawesi Selatan, 
 Kecamatan Wajo, distrikt, Sulawesi Selatan, 
 Desa Wajo, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar